Stora Örevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stora Örevattnet, Västergötland, sjö i Ale kommun,  (2,3 ha)
Stora Örevattnet, Bohuslän, sjö i Uddevalla kommun,  (10,8 ha)

Se även
Örevattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn